Kirchweg steht für:

 Kirchweg (Bremen)
 Kirchweg (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft von Neukirchen an der Enknach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Kirchweg (Gemeinde Pyhra), Ortschaft in der Gemeinde Pyhra, Niederösterreich
 Kirchweg (Gemeinde Wolfsbach), Ortsteil von Wolfsbach, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Kirchweg (Gemeinde Gleisdorf), Ortsteil von Gleisdorf, Bezirk Weiz, Steiermark
 Kirchweg (Warngau), Einöde der Gemeinde Warngau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Kirchweg (Zachenberg), Dorf der Gemeinde Zachenberg, Landkreis Regen, Bayern

Siehe auch:
 Kirchwege
 Kirchweger
 Kirchstraße
 Kirchenstraße
 Kirchenallee
 Kirche am Wege